Verbotene Liebe ist eine deutsche Seifenoper, die vom 2. Januar 1995 bis zum 26. Juni 2015 im Vorabendprogramm des Ersten ausgestrahlt wurde.

Produktionsrahmen

Drehorte 
Verbotene Liebe wurde ab dem 17. Oktober 1994 von der UFA Serial Drama GmbH (ehemals Grundy UFA Fernsehproduktion) hergestellt. Ab Sommer 2003 war die Produktion in den Studios der Magic Media Company im Gewerbegebiet Köln-Ossendorf beheimatet, zuvor wurde über acht Jahre lang in den WDR-Studios in Köln-Bocklemünd gedreht. Der WDR hatte eigens 20 Millionen DM in den neuen Studiokomplex investiert, der auf 17.000 Quadratmetern Raum für 20 unterschiedliche Kulissen bietet. Die Handlung der Serie spielte viele Jahre lang in Köln und in Düsseldorf, die letzten Jahre nur noch in Düsseldorf. Außendrehorte waren unter anderem die dortige Königsallee und Schloss Ehreshoven in Engelskirchen als Schloss Königsbrunn, einige Jahre auch die Alte Mälzerei in Düsseldorf als Sitz von Ligne Clarisse Lahnstein. Von 1995 bis 2000 war Schloss Dyck als Schloss Friedenau (Familie von Anstetten) Außendrehort, von 2001 bis 2003 die Kitzburg als Gut Schönberg (Familie von Beyenbach).

Ab dem 21. März 2011 entstanden zudem Szenen eines neuen Handlungsstrangs auf Mallorca, die in Santanyí gedreht wurden. Die Produktion auf der spanischen Insel endete nach sieben Monaten am 14. Oktober 2011. Zunächst stand die Überlegung im Raum, die Dreharbeiten nach der Winterpause wiederaufzunehmen, da das Motiv viele Zuschauer positiv ansprach. Im März 2012 wurde jedoch erklärt, dass man die Handlung auf Mallorca für beendet halte.

Internationaler Vertrieb 
Auf der jährlich in Cannes stattfindenden MIPTV, eine der führenden internationalen Messen für den Ein- und Verkauf von Unterhaltungsmedien und -inhalten, wurden genannte Episoden durch die ZDF Enterprises, die internationale Lizenzrechte von Verbotene Liebe besitzt, als eigenständige Staffel unter dem Namen Straight to Your Heart vermarktet. Normalerweise wird die Serie im Ausland – beispielsweise in Schweden, Ungarn, Indonesien, Russland, Griechenland und Kroatien – als lizenzierte Eigenproduktionen namens Forbidden Love vertrieben, wie etwa die Liebesgeschichte von Luise von Waldensteyck und Gregor Mann.

Kooperationen 
Im April 2012 wurde anhand der Rolle Arno Brandner (dargestellt von Konrad Krauss) damit begonnen, sich in der Serienhandlung mit der Problematik „Demenz“ auseinanderzusetzen. Hierfür ließ sich das Autorenteam im Vorfeld ausführlich von der Deutschen Alzheimer Gesellschaft über diese Erkrankung und ihre Folgen für Betroffene und deren Angehörige informieren. Die Produktionsfirma bemüht sich nun gemeinsam mit dem Bundesministerium für Gesundheit, der Krankheit auch außerhalb der Serie die nötige gesellschaftliche Aufmerksamkeit und ein stärkeres Bewusstsein zu verschaffen. So unterstützte sie – neben vielen weiteren initiierten Aktionen – beispielsweise den Tag der offenen Tür des Ministeriums, um das noch immer tabuisierte Thema stärker in den öffentlichen Fokus zu rücken. Am 27. August 2012 besuchte Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr das Serien-Set, um sich mit Produzenten, Verantwortlichen des Senders und Schauspielern über diese Thematik auszutauschen. Anschließend trug er sich gemeinsam mit Krauss in das „Buch der Erinnerungen“ ein, mit dem die Deutsche Alzheimer Gesellschaft ein Zeichen gegen das Vergessen setzen möchte. Deren erster Vorsitzenden, Heike von Lützau-Hohlbein, überreichte Produzent Guido Reinhardt gemeinsam mit den Darstellern schließlich einen Scheck in Höhe von 5.000 Euro.

Im Mai 2014 wurde bekannt, dass es ein Crossover zwischen Verbotene Liebe und In aller Freundschaft geben soll. In der 660. Folge der Ärzteserie, die am 30. September 2014 ausgestrahlt wurde, traten Miriam Lahnstein und Sebastian Schlemmer in ihren Rollen aus Verbotene Liebe auf. Damit wurde die Seifenoper Teil des Serienuniversums von In aller Freundschaft, zu dem durch vorherige Crossover-Episoden bereits Schloss Einstein (Ausstrahlung im Juni 2003), Marienhof (September 2003), Tierärztin Dr. Mertens (Dezember 2011), Heiter bis tödlich: Akte Ex (Dezember 2013) und das IaF-Spin-off In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte (Dezember 2014, Januar 2015) gehören.

Absetzung im Ersten 
Über die Jahre hinweg hatte sich die Anzahl der Zuschauer von 2,9 Millionen im Jahr 1998 auf 1,3 Millionen im Jahr 2013 mehr als halbiert, was einem Marktanteil von nur noch 6,8 Prozent entsprach. Aufgrund dieser kontinuierlich schwindenden Sehbeteiligung, die auf die veränderte Konkurrenzsituation bei den Vorabendprogrammen zurückgeführt wurde, gab der Sender am 17. Juli 2014 bekannt, die Serie einstellen zu wollen. Gut zwei Monate später konkretisierte sich dann das Vorhaben, die Serie stattdessen freitags im wöchentlichen Rhythmus zu zeigen. Wegen dreier unplanmäßiger Sendeausfälle am 29. Dezember 2014 sowie 9. und 13. Januar 2015 wurden am 23. Januar zunächst zwei reguläre Einzelfolgen nacheinander gezeigt, die tägliche Ausstrahlung endete am 29. Januar 2015 mit Folge 4647. Am 6. Februar wurden zwei zusammengeschnittene Einzelfolgen als Vorbote der wöchentlichen Ausstrahlung gesendet, ehe deren regulärer Freitagsrhythmus am 27. Februar einsetzte und bis zum 26. Juni fortdauerte. Das hierfür nötige Episodenkontingent, das bis Folge 4664 reichte, war bereits zum 14. November 2014 abgedreht worden, weshalb sämtlichen Mitarbeitern und Schauspielern zum selben Termin die Verträge gekündigt werden mussten. Eine verbindliche Entscheidung über die Zukunft des Formats sollte nämlich erst im Laufe des nächsten Frühjahres fallen, die Produktion wurde bis dahin ausgesetzt.

Mit reduzierten Handlungssträngen, dafür aber hochwertigeren Kamera- und Setausstattungen sowie mehr Außendrehterminen sollten wieder mehr Zuschauer gewonnen werden. Dennoch blieb man mit gerade noch einer knappen Million Zuschauer sowie wöchentlich rund 5 % Marktanteil hinter den Erwartungen zurück, sodass am Vortag des Staffelfinales schließlich eröffnet wurde, dass die Serie gänzlich eingestellt werde. Da die Handlungsstränge zum Abschluss der ersten Weekly-Runde für eine mögliche Fortsetzung offengehalten wurden, blieben die neuesten Verwicklungen der letzten Episoden und mit ihnen auch das Schicksal einzelner Charaktere zum Ende hin ungelöst.

Im Anschluss an die Letztsendung hielt Serien-„Urgestein“ Gabriele Metzger noch eine kleine Ansprache und verabschiedete sich schließlich mit dem gesamten Produktionsteam von den Zuschauern.

Spin-off als Streamingformat 
Im Juni 2020 wurde bekanntgegeben, dass in Zusammenarbeit mit der RTL Group eine Neuauflage namens Verbotene Liebe – Next Generation der Serie für den Streamingdienst TVNOW in Arbeit ist. Dies sei eine Folge des großen Erfolgs alter Folgen auf selbiger Plattform. Die Dreharbeiten haben noch im selben Jahr begonnen. Von November 2020 bis Januar 2021 wurden insgesamt zehn Folgen auf TVNOW veröffentlicht.

Handlungsrahmen 
Die Handlung der Serie ist zu Anfang an die australische Soap „Sons and Daughters“ angelehnt, die in Deutschland nicht ausgestrahlt wurde. Im Gegensatz zu Soaps wie Lindenstraße, Marienhof, Unter uns oder Gute Zeiten, schlechte Zeiten war der maßgebliche Teil der Handlung von Verbotene Liebe in der High Society angesiedelt, während Probleme des sogenannten Durchschnittsbürgers eher marginal behandelt wurden. Die Intrigen in den Adelsfamilien, wie man sie anhand derer von Anstetten, von Beyenbach oder von Lahnstein schilderte, erinnern eher an US-amerikanische Soaps wie Dallas oder Der Denver-Clan und setzten sich damit von besagten anderen deutschen Soaps ab, die weitaus mehr Identifikationspotenzial für den Zuschauer bieten. Verbotene Liebe spielte zudem bewusst auch mit den sozialen Unterschieden zwischen der gehobenen Gesellschaft Düsseldorfs und der Mittelschicht, wie sie beispielsweise von der Familie Brandner verkörpert wurde.

In der Serie wurden immer wiederkehrende, einander sehr ähnelnde Handlungsstränge und Rollen durchgespielt. Die Rotationsabstände waren auf etwa ein, zwei Jahre angelegt, bis eine alte Story mit neuen Darstellern abgedreht und gesendet wurde. Dabei gab der Titel „Verbotene Liebe“ die Vorgabe für die Rahmenhandlung. Entweder war der oder die Auserwählte vergeben, ein unwissender Verwandter, anderer sexueller Orientierung oder einer anderen sozialen Schicht zugehörig usw. Waren diese Probleme geklärt, drohten Beziehungskrisen durch vermuteten Betrug, durch möglicherweise lebensbedrohliche Unfälle, fehlende Liebesbeweise insbesondere bei pubertären Rollen oder durch Schwangerschaften, die früher in der Regel wegen des vorsätzlichen oder ungewollten Verlustes des Embryos nicht ausgetragen wurden. Dies änderte sich jedoch stark ab 2006, als insgesamt drei Neugeborene beziehungsweise Kleinkinder in die Serie eingeführt wurden. Daneben war auch der plötzliche Wunsch einer Rolle nach einem Wohnortswechsel ein sehr populäres Handlungsmodul, um eine Beziehung in Frage zu stellen. Schließlich wurde dieses Motiv von Drehbuchschreibern mehrmals genutzt, um eine Figur, deren Darsteller aussteigen will, aus der Serie hinauszuschreiben.

Wiederkehrende Muster durchliefen neue Darsteller auch bei ihrer Einführung. Häufig tauchte ein Bruder, eine Schwester, ein Vater oder eine Mutter auf, von der vorher nie gesprochen wurde, oder es wurde ein bisher unbekannter Verwandter gesucht.

Um jedem Darsteller „Charakter“ zu verleihen, wurde ihm, wie in fast jeder ARD-Vorabendserie, ein bestimmtes Talent oder ein bestimmter Traum zugeschrieben, die er oder sie in der Rolle auszufüllen hat. Einige Hobbys waren nur begrenzt für das „VL“-Budget geeignet, weshalb Pilotenträume im Hubschrauber oder Flugzeug nach kurzer Zeit mit einem Absturz enden mussten. Doch auch ohne die finanziellen Einschränkungen erhielten diese als „Lebensträume“ vorgestellten Sehnsüchte vielfach nach wenigen Wochen keine Erwähnung mehr im Drehbuch und dienten nur der kurzzeitigen Positionierung einer Rolle.

Ausstrahlung 
Von Dezember 1995 bis März 1996 lief jeweils samstags eine halbstündige Zusammenfassung der fünf Episoden der vorangegangenen Woche unter dem Titel „Marienhof- und Verbotene-Liebe-Weekend“ im Vorabendprogramm „ARD vor 8“. Am 1. Januar 1996 strahlte der WDR einen einstündigen Zusammenschnitt der besten Szenen als Verbotene Liebe 1995 aus.

Am 23. Juni 2003 wurde die 2000. und 2001. Folge ausgestrahlt. Produziert wurden die beiden Jubiläumsfolgen auf Schloss Bückeburg im Schaumburger Land.

Ab dem 5. September 2007 (Folge 2999–3000) wurde Verbotene Liebe, als erste Daily Soap im deutschen Fernsehen, im 16:9-Format ausgestrahlt.

Mit der am 7. Januar 2011 gesendeten Folge 3760 begann die Ausstrahlung der Serie in HD-Qualität. Neben dem Erscheinungsbild und der Kameraführung änderten sich auch die Dramaturgie: Statt in drei Handlungssträngen wurde fortan auf zwei Ebenen erzählt. Ein Voice-over leitete zu Beginn der jeweiligen Folge aus der Perspektive einer Rollenfigur in die Themen ein und fasste diese am Ende noch einmal kurz zusammen. Dies geschah erstmals in Folge 3760, in der Nico von Lahnstein ihre Situation und die verschiedener anderer Figuren schilderte. Ab Mitte August wurde dieses Element jedoch nicht mehr regelmäßig in jeder Folge, sondern nur noch sporadisch bis selten angewandt. Zudem wurde der Vorspann nun nicht mehr direkt nach dem Rückblick, sondern erst nach einer oder mehreren ersten kurzen Szenen gezeigt. Bis auf die ebenfalls neu eingeführte Einblendung individueller Episodentitel wurden genannte Änderungen im Zuge der Laufzeitverkürzung der Folgen im Januar 2012 fallen gelassen.

Nach Einstellung der zweiten ARD-Daily Marienhof am 15. Juni 2011 übernahm Verbotene Liebe diesen Sendeplatz und wurde fortan in doppelter Länge gesendet. Um einen neuen Handlungsstrang auf Mallorca einbinden zu können, entschied man sich bewusst dagegen, Doppelfolgen zu zeigen, sondern verlängerte die Sendezeit einer Folge auf 45 Minuten. Somit wurde die zweigleisige Handlungsschiene, die wie gehabt in Köln und Düsseldorf etabliert war, um eine dritte erweitert. Bis dieses Format am 21. Juni 2011 auf Sendung ging, wurden vom 16. bis 20. Juni Doppelfolgen ausgestrahlt. Ab Januar 2012 wurde die verlängerte Sendezeit von Verbotene Liebe um etwa zehn Minuten gekürzt, was mit der Umstrukturierung des Vorabendprogramms der ARD zusammenhing. Damit ging auch die Verschiebung der Startzeit auf 17:50 Uhr einher. Nach Einstellung des Formats Gottschalk Live, das maßgebend für das neue Vorabendschema war, wurde Verbotene Liebe ab dem 11. Juni 2012 wieder auf dem vorigen Sendeplatz ausgestrahlt.

Zwischen 2011 und 2013 wurde die jeweilige Erstausstrahlung vom Vortag im Morgenprogramm einiger Dritter Programme sowie auf einsfestival wiederholt. Über ein Jahr hatten der MDR (22. Juni 2011 bis 21. März 2013) sowie einsfestival (6. September 2011 bis 21. März 2013) die Serie im Programm, ziemlich genau ein Jahr der NDR (26. März 2012 bis 15. März 2013) und etwa ein halbes Jahr das Bayerische Fernsehen (16. April 2012 bis 12. Oktober 2012). Da die Serie hin und wieder ausfiel, beispielsweise aufgrund von Sportübertragungen, zeigten manche Sender mitunter an zwei aufeinanderfolgenden Tagen dieselbe Folge (z. B. MDR), andere diese Folge jedoch nur einmal (z. B. einsfestival).

Fernsehwiederholungen älterer Folgen liefen in der ARD vom 5. Januar bis 25. September 1998 sowie vom 22. Juni bis 30. Dezember 1999, im MDR von 1997 bis 1998 und im WDR von 1999 bis 2000. Begonnen wurde jeweils mit der ersten Folge, wobei alle Ausstrahlungen nach maximal zwei Jahren abgebrochen wurden. Lediglich der Pay-TV-Sender passion wiederholt die Serie kontinuierlich seit dem 1. Dezember 2006. Nach etwa einem Jahr wurde hier wieder mit der ersten Folge begonnen, um neuen Abonnenten den Einstieg zu ermöglichen. Dort wurden die Folgen zunächst drei- bis viermal pro Tag ausgestrahlt, inzwischen noch zwei- bis dreimal. Zudem gab es am Wochenende eine Wiederholung aller innerhalb der Woche gezeigten Episoden am Stück.

Seit dem 6. April 2021 zeigt der Free-TV Sender Lilo TV die Serie ab der 1. Folge.

Internet-Präsenz 
Ab 2007 wurde für die offizielle Homepage von GrundyUFA digitalDrama exklusives Zusatzmaterial produziert, das größtenteils das aktuelle Handlungsgeschehen aus der Sicht einer bzw. mehrerer Hauptfiguren aufgriff oder diverse Rollen näher beleuchtete.

Blogs 
 Zunächst erzählte Theresa Underberg als Lydia Brandner auf ihrer Seite Love Burns von den aktuellen Ereignissen in der Serie. Der Blog wurde direkt aus dem Handlungsgeschehen übernommen und zwei Jahre später unter dem Titel Love Burns 2010 – Reloaded weitergeführt. Daneben präsentierte Underberg von 2010 bis 2011 auch die Interview-Reihe 20!, in der sie ihre Kollegen zum Gespräch über ihre Rollen, den Drehalltag, Privates und Hobbys bat. In der letzten Ausgabe stellte sie sich selbst den Fragen ihres Kollegen Jo Weil.
 In Chrolli.de kommentierten Thore Schölermann und Jo Weil, die in der Serie das homosexuelle Paar Christian Mann und Olli Sabel verkörperten, zwischen 2007 und 2009 in ihren Rollen das Leben in der WG und im No Limits, wobei der Schwerpunkt auf deren Beziehung und den Problemen, die diese mit sich brachte, lag.
 Von Juli 2010 bis September 2012 gewährte Jana Julie Kilka in Jessicas Welt Einblicke in das Leben ihrer Rolle (zunächst auf Schloss Königsbrunn, später in der WG sowie bei Lahnstein Enterprises und LCL), wobei es sich Jessica Stiehl nicht nehmen ließ, sich schnippisch über die neuesten Entwicklungen in der gräflichen Familie von Lahnstein zu äußern.

Specials 
 Ab 2011 gewährte ein Darsteller der Serie in der Wochenvorschau Clipping Einblicke in das in der darauffolgenden Woche gezeigte Seriengeschehen, die von einigen zugehörigen Szenen untermalt wurden. In der Ausgabe vom 17. Juni 2011 – der Woche vor Einführung des neuen Mallorca-Strangs – wurde die Vorschau erstmals von mehreren Darstellern präsentiert. Mit der täglichen Ausstrahlung endete auch die Wochenvorschau im Januar 2015.
 Um Mallorca besser als neuen Handlungsschauplatz einleiten zu können und den Zuschauern ihr Schicksal der letzten zehn Jahre zu veranschaulichen, startete am 15. Juni 2011 die fünfteilige Serie Clarissas Tagebuch mit Isa Jank, die mit deren Wiedereinstieg in die Serie am 21. Juni wieder endete. Der Untertitel Gedanken. Wahrheiten. Bekenntnisse deutete bereits an, was auf die Zuschauer zukam: Clarissa schilderte ihre Wandlung im südamerikanischen Gefängnis, von ihrer Sehnsucht nach Freiheit und ihren Kindern – und von alten Rachegelüsten, die ihr trotz allem noch immer innewohnten.
 Im Oktober 2011 startete die Reihe Rivalen mit Herz, in der Lutz Marquardt und Marcel Spang, die in der Serie die Schneiders-Kellner Luca und Niklas spielten, einmal im Monat eine Aufgabe gestellt bekamen und zu deren Lösung auf der Straße direkten Kontakt zu den Fans knüpften. Der Sieger der jeweiligen „Mission“ erfolgte per Abstimmung, sobald der betreffende Beitrag über die offizielle Internet-Seite der Serie abrufbar war. Nach dem Ausstieg von Spang wurde dieses Format im Februar 2012 nach nur vier Teilen eingestellt.
 Mit Ausstrahlung der 4000. Folge im Januar 2012 bekam das seit Serienbeginn bekannte und 2011 wieder etablierte Modelabel Ligne Clarisse – nun Ligne Clarisse Lahnstein (LCL) – mit LCL-Fashion.de einen eigenen Internetauftritt.
 In der sechsteiligen Reihe Liebe ist …, die von Mitte März bis Anfang Juli 2012 lief, schätzten die fiktiven Seriencharaktere anhand zuvor gestellter Fragen die Eigenschaften, Eigenheiten und Fähigkeiten ihrer Serienpartner ein, wobei meist besonders die Rollenverteilung innerhalb einer Beziehung zur Sprache kam.
 Anfang Oktober 2012 wurde damit begonnen, die Darsteller- und Rollenprofile auf der offiziellen Homepage durch Videobeiträge zu erweitern.
 In der Vorweihnachtszeit 2012 lief vom 17. bis 21. Dezember die fünfteilige Webserie Weil es Liebe ist …, welche die Beziehung der Figuren Marlene und Rebecca im Allgemeinen und deren öffentlichen Umgang im Speziellen thematisierte.
 Während eines längeren Sendeausfalls wurde vom 12. bis 30. Mai 2014 die Webserie Die längste Nacht von Königsbrunn gezeigt, die aus jeweils dreiminütigen Episoden bestand und in der Schlossküche des Lahnstein-Sitzes acht aktuelle Rollen versammelte. Während beim Flaschendrehen langgehütete Geheimnisse der einzelnen Beteiligten ans Licht kamen, waren mit Konrad Krauss (Folge 1–13) und Verena Zimmermann (Folge 4–11) auch zwei Gesichter aus der VL-Vergangenheit wieder zu sehen. Das Finale wurde schließlich live im Internet übertragen und ermöglichte den Zuschauer(inne)n, interaktiv mitzuspielen und mit den verbliebenen fünf Charakteren zu interagieren.

Apps und Folgenangebote 
Im Herbst 2012 wurde bekannt gegeben, dass die Digitalagentur exozet im Auftrag von GrundyUFA die erste Second-Screen-Anwendung – genauer gesagt eine Applikation für Smartphones und Tablets – für ein tägliches Serienformat entwickelt. Deren Kreativkonzept erarbeiteten exozet und die GrundyUFA-Abteilung digitalDrama gemeinsam mit ausgewählten Fans im Rahmen eines Workshops am 11. Januar 2013, wodurch eine möglichst nahe Orientierung an den Wünschen der Zuschauer gewährleistet werden sollte. Zum Ziel wurde ein interaktives Markenerlebnis erklärt, welches durch Anbindung an Facebook, Twitter und Pinterest einen dynamischen Austausch der Zuschauer im Social Web sichert. Mit der am 1. März 2013 gelaunchten Basisversion „V 1.0“, die zunächst nur für das iPhone und iPad als kostenfreier Download zur Verfügung stand, wurden neue Maßstäbe in der medienübergreifenden fiktionalen Unterhaltung gesetzt.

Die erweiterte Version „V 2.0“ ermöglichte wenig später auch die Anwendung für Android-Systeme und bot erweiterte Funktionen hinsichtlich der Ausgangsausgabe. Zudem machte sie den Zugriff auf den im Zusammenhang mit der App-Entwicklung eingerichteten YouTube-Kanal möglich, über den neben dem gesamten Folgenkontingent, das zwischen September 2012 und Juli 2016 nach und nach online gestellt wurde, auch die Blogs, Webserien, Trailer und andere Hintergrund-Features wie etwa Backstage-Videos, die zuvor nur für einen begrenzten Zeitraum über die offizielle Webseite abrufbar waren, für die Fans dauerhaft verfügbar sind. Bzgl. des Folgenangebots wurde auf Nachfrage versichert, die Fortsetzung dieser Regel auch nach der Einstellung zu erhalten. Daneben besteht auch immer die Möglichkeit, sich die von Fans inoffiziell bereitgestellten Folgen anzusehen, die auf Grundlage von Privataufzeichnungen online verfügbar gemacht wurden.

Eine Vorreiterstellung in Sachen Online-Angebot sicherte sich Sevenload, wo vom 25. August 2008 bis einschließlich 30. März 2011 die Folgen 1–678 kostenlos abrufbar waren, wobei pro Werktag jeweils eine neue Episode hinzugefügt wurde. Als Ende März 2011 die Content-Lizenz auslief, musste die Internet-Plattform ihre Ausstrahlung allerdings einstellen. Außerdem wurden die ersten 900 Folgen der Serie zwischen Anfang April 2012 und Ende Juni 2013 in unregelmäßigen Abständen auf MyVideo online gestellt. Im Sommer 2015 wurde das Staffelangebot dann noch einmal über eine große Spanne erweitert, jedoch fehlten hierbei auch einige Folgen. Auf maxdome waren dagegen annähernd alle 4664 Episoden für zahlende Kunden bis wenige Monate nach Ende der Ausstrahlung in der ARD abrufbar.

Mittlerweile sind alle Folgen kostenfrei auf YouTube abrufbar.

Besetzung 

 Zum festen Stab gehörte seit der ersten Folge Gabriele Metzger als Charlie Schneider. Ebenfalls zu den „Urgesteinen“ zählte Konrad Krauss, der als Arno Brandner durchgängig bis November 2009 mitwirkte. Wenige Monate nach seinem Ausstieg kehrte er im März 2010 in die Serie zurück und blieb ihr hierauf – mit einigen, oft mehrmonatigen Pausen – bis zu seinem Serientod im September 2012 erhalten. Claudia Scarpatetti, die als Susanne Brandner ebenfalls seit Folge 1 dabei gewesen war, stieg nach siebenjähriger Pause am 23. März 2005 wieder in die Serie ein und blieb bis zum 24. April 2008. Zur Beerdigung ihres Serienvaters kehrte sie im September 2012 noch einmal kurz zurück.
 Seit Folge 109 – also auch fast von Beginn der Serie an – verkörperte Miriam Lahnstein mit einigen Unterbrechungen das Serienbiest Tanja von Lahnstein, die den Zuschauern früher über viele Jahre hinweg als Tanja von Anstetten bekannt war. Am 30. März 2007 verließ sie wie bereits am 9. Juni 2005 die Serie, um erneut in die Babypause zu gehen. Vom 12. Dezember 2007 an war sie wiederum genau zwei Jahre mit dabei, bis sie am 14. Dezember 2009 die Serie erneut verließ, während ihre Rolle Tanja in den folgenden Monaten im Koma lag. Am 6. April 2010 kehrte Lahnstein ein weiteres Mal aus einer längeren Auszeit zurück. Zwischen Oktober 2013 und Februar 2014 war Lahnstein auf den Bildschirmen ein weiteres Mal nur eingeschränkt anwesend, da ihre Rolle abermals im Koma lag – diesmal jedoch nicht mehr im Rahmen einer kompletten Pause.
 Wie am 28. März 2011 offiziell bekannt gegeben wurde, kehrte Isa Jank nach zehn Jahren in ihrer Paraderolle der Clarissa von Anstetten zurück, das sie zuvor von der ersten Folge bis zum 5. Oktober 2001 verkörperte. Mit Folge 4250, die am 20. März 2013 gesendet wurde, stieg Jank schließlich mit einem offenen Ende für ihre Figur aus.
 In Folge 1 wurde durch Rückblenden ins Jahr 1975 die Problematik geschildert, die zur Trennung der Zwillinge Jan Brandner und Julia von Anstetten führte. In diesem Zusammenhang tauchten bereits Hauptrollen aus der Handlung ab dem Jahr 1995 auf. Während die für die Figuren Clara „Clarissa“ Kaufmann (geb. Prozeski) und Fiona Beckmann besetzen Darstellerinnen Isa Jank und Ingrid Capelle auch in diesen Szenen mitwirkten, wurden die 20 Jahre jüngeren Charaktere Arno Brandner und Christoph von Anstetten dagegen nicht durch Konrad Krauss und Jürgen Zartmann verkörpert, sondern von Dieter Gring und Jörg Zufall dargestellt.
 Der im Jahre 1997 vollzogene Darstellerwechsel der Rolle Oliver Kopp ist der bislang einzige, der auch inhaltlich thematisiert wurde. So erlitt die Figur durch einen Brand schwere Gesichtsverletzungen, die zahlreiche Operationen nach sich zogen. Folglich wurde der aus dem Gefängnis entflohene Oliver von niemandem erkannt, mit dem er früher bereits zu tun hatte.
 Anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Serie hatten zahlreiche ehemalige Darsteller Gastauftritte. Dies waren Nadine Brandt & Daniel Wiemer (Folge 2376), Aline Hochscheid & Kerstin Landsmann (Folge 2377), Kay Böger & Andreas Stenschke (Folge 2378), Jutta Fastian (Folge 2379), Clemens Löhr (Folge 2380), Marina Mehlinger & Luca Zamperoni (Folge 2381), Steve Hudson (Folge 2382), Meike Gottschalk & Broder B. Hendrix (Folge 2383), Markus Prinz & Kerstin Radt (Folge 2384) sowie Raphaela Dell & Freya Trampert (Folge 2385).
 In der nach der letzten Folge gesendeten Ansprache wurde spaßeshalber – da rein logisch nicht möglich – behauptet, der oft erwähnte, aber niemals zu sehende Küchen-Maître im Schneiders sei niemand anderes als Butler Justus Stiehl. Dabei wurde jedoch nicht bedacht, dass es sich bei Xavier Moreau um keine reine Off-Screen-Figur handelt, sondern die Figur in den Folgen 2571–2578 (2005) schon einmal von Antonio Paradiso dargestellt wurde.

 Zur Neuauflage von Verbotene Liebe kehren Jo Weil (Oliver Sabel), Gabriele Metzger (Charlie Schneider), Wolfram Grandezka (Ansgar von Lahnstein), Claudia Hiersche (Carla von Lahnstein) und Isa Jank (Clarissa von Anstetten) zurück.

Hauptdarsteller 
Sortiert nach der Reihenfolge des Einstiegs.

Nebendarsteller 
Sortiert nach der Reihenfolge des Einstiegs. Tauchen Figuren innerhalb eines groß angelegten Erzählstrangs vermehrt, aber in unregelmäßigen Abständen auf, sind die einzelnen Auftritte noch einmal „zeitweilig“ differenziert. Stehen sie aufgrund ihrer Rollenfunktion (Verwandtschaft, Beruf) dagegen in keinem festen inhaltlichen Kontext, ist bei häufiger Präsenz über mehrere Jahre hinweg ihr „sporadisches“ Erscheinen angegeben, um die Größe der betreffenden Charaktere im Unterschied zueinander besser ersichtlich werden zu lassen.

Durchgängige Nebendarsteller 
Sortiert nach der Reihenfolge des Einstiegs. Genannt werden Figuren, die vorrangig im Hintergrund agierten und nur wenig Sprechanteil hatten.

Zeitleiste der Charaktere 

Zeitleiste der Hauptfiguren von 1995 bis 2015 (ohne Gastauftritte)

Gastauftritte

Auszeichnungen

Preise 
 1995: BRAVO Otto in Bronze für Valerie Niehaus (TV-Star weiblich)
 1996: BRAVO Otto in Bronze für Valerie Niehaus (TV-Star weiblich)
 1998: BRAVO Otto in Bronze für Christian Wunderlich (TV-Star männlich)
 2005: Rose d’Or in der Kategorie Soap
 2011: German Soap Award in der Kategorie Bestes Liebespaar für Thore Schölermann & Jo Weil
 2011: German Soap Award in der Kategorie Sexiest Woman für Jasmin Lord
 2011: German Soap Award in der Kategorie Fanpreis Männlich für Jo Weil
 2012: German Soap Award in der Kategorie Bester Schauspieler für Wolfram Grandezka
 2012: German Soap Award in der Kategorie Fanpreis Männlich für Jo Weil

Nominierungen 
 2010: Rose d’Or in der Kategorie Soap & Telenovela
 2011: German Soap Award in diversen Kategorien:
 Beste Darstellerin Daily Soap – Miriam Lahnstein, Verena Zimmermann
 Bester Darsteller Daily Soap – Wolfram Grandezka, Jens Hartwig
 Bösester Fiesling – Wolfram Grandezka
 Bester Newcomer – Jana Julie Kilka
 Sexiest Man – Stephan Käfer
 2012: German Soap Award in diversen Kategorien:
 Beste Serie
 Sozialverantwortliches Erzählen
 Beste Schauspielerin – Gabriele Metzger, Patricia Schäfer
 Bester Schauspieler – Konrad Krauss
 Bösester Fiesling – Wolfram Grandezka, Miriam Lahnstein
 Fanpreis männlich – Till Demtrøder, Wolfram Grandezka, Hubertus „Hugo“ Grimm, Jens Hartwig, Konrad Krauss, Krystian Martinek, Dirk Moritz, Christoph Mory, Dominic Saleh-Zaki, Sebastian Schlemmer, Thore Schölermann, Remo Schulze, Daniel Sellier, Florian Wünsche
 Fanpreis weiblich – Stefanie Bock, Nina Bott, Isa Jank, Tatjana Kästel, Jana Julie Kilka, Melanie Kogler, Miriam Lahnstein, Gabriele Metzger, Nicole Mieth, Patricia Schäfer, Martina Servatius, Renée Weibel, Diane Willems
 Schönstes Liebespaar – Stefanie Bock & Remo Schulze
 Sexiest Man – Daniel Sellier, Florian Wünsche
 Sexiest Woman – Jana Julie Kilka, Nicole Mieth

Literatur 
 Udo Göttlich, Friedrich Krotz (Hg.): Daily Soaps und Daily Talks im Alltag von Jugendlichen: Eine Studie im Auftrag der Landesanstalt für Rundfunk Nordrhein-Westfalen und der Landesanstalt für Medien in NRW (38) Leske Budrich, 2001, ISBN 978-3810030436
 Nikola Weiß: Deutsche Daily Soaps – Eine vergleichende Analyse der ARD-Serien Verbotene Liebe und Marienhof Grin Verlag, 2003, ISBN 978-3638204354.
 Sabrina Hubbuch: Mediale Wertvermittlung in Daily Soaps: Eine Studie zu Potentialen und Rezeption von Wertangeboten am Beispiel der Soap "Verbotene Liebe" Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, 2012, ISBN  978-3838127248
 Stefan Mesch, Nikola Richter (Hg.): Straight to your heart. Verbotene Liebe 1995 - 2015. Interviews mit Schauspielerinnen und Schauspielern & Fantexte. mikrotext, 2015, ISBN 978-3944543246

Weblinks 

 
 
 Offizieller YouTube-Kanal zur Serie
 Verbotene Liebe Wiki

Anmerkungen und Einzelnachweise 

Seifenoper
Fernsehserie (Das Erste)
Fernsehserie (RTL)
Fernsehserie der 1990er Jahre
Fernsehserie der 2000er Jahre
Fernsehserie der 2010er Jahre
Fernsehserie der 2020er Jahre